Longwu kan syfta på följande personer:
 Longwu-kejsaren, kejsare av Södra Mingdynastin

Longwu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Longwu (socken i Kina, Zhejiang), 
 Longwu (socken i Kina, Chongqing), 

Robotskapade Kinaförgreningar